Talbot se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mignon Talbot
 Frank Hamilton Talbot
 George Talbot